Lake Heath kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Lakenheath (ort), England, Suffolk,

USA 

 Lake Heath (reservoar i USA), Georgia, Muscogee County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar